Dândi, cavalheiro elegante
Dandi, região na Nigéria
Dandie dinmont terrier, raça canina

Desambiguação
Desambiguações de topônimos